Il doppio del torneo di tennis Schickedanz Open 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nebojša Đorđević e Marcos Ondruska che hanno battuto in finale Diego del Río e Martín Rodríguez 4-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Paul Rosner /  Jack Waite (primo turno)
 Nebojša Đorđević /  Marcos Ondruska (Campioni)

 Diego del Río /  Martín Rodríguez (finale)
 Massimo Ardinghi /  Álex López Morón (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Schickedanz Open 1999